Davide Favaro (Mirano, 1984. május 7. –) olasz labdarúgó-középpályás.

Források 
Davide Favaro adatlapja a tuttocalciatori.net oldalon 

1984-ben született személyek
Velence megyeiek
Olasz labdarúgók
Az SS Sambenedettese Calcio labdarúgói
Az AC Prato labdarúgói
A Giulianova Calcio labdarúgói
Az ASD Chieti labdarúgói
Az FC Treviso labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek